Fábrica puede referirse a:

 Fábrica, lugar físico (o virtual), abastecido de máquinas, herramientas, y espacio, necesarios para la elaboración o producción de algún objeto material o de algún servicio
 Fábrica (construcción), en construcción a la obra hecha con piedras o ladrillos trabados normalmente con mortero
 Fábrica (iglesia), en religión a la renta o temporal afecto para la conservación de una iglesia parroquial
 Fábrica (Texas), lugar designado por el censo ubicado en el condado de Maverick en el estado estadounidense de Texas